Questa è la Lista dei velivoli aerei della Bundeswehr in servizio nella Bundeswehr dal 1955. Anche alcuni modelli pianificati nel Bundeswehrplan 2009. La Bundeswehr ha oltre 454 velivoli ad ala fissa e 476 elicotteri.

 Utilizzatori: Bundeswehr (Luftwaffe/Heer/Marine/Rüstungsbereich) e Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR). Attuali sono in verde chiaro.

A elica

A getto

Elicotteri

Droni

Sperimentali

Note

Bibliografia 
 Gerhard Lang: Typenkompass Strahlflugzeuge der Bundeswehr: seit 1955. Motorbuch Verlag, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-613-03181-4.
 Gerhard Lang: Typenkompass Hubschrauber und Propellerflugzeuge der Bundeswehr: seit 1955. Motorbuch Verlag, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-613-03458-7.

Voci correlate 
 Lista delle armi della Bundeswehr
 Lista delle navi della Bundeswehr
 Lista dei cingolati della Bundeswehr
 Lista dei veicoli ruotati della Bundeswehr
 Lista delle munizioni della Bundeswehr

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Luftfahrzeuge des Heeres
 Luftfahrzeuge der Marine
 Technik der Luftwaffe
 Luftwaffenmuseum der Bundeswehr, Berlin
 Fotos etc. der deutschen F-104 (engl.)

Germania, Bundeswehr
Bundeswehr